Саро́нг (или сарунг, от ) — традиционная мужская и женская одежда ряда народов Юго-Восточной Азии и Океании.

Представляет собой полосу цветной хлопчатобумажной ткани, которая обёртывается вокруг пояса (или середины груди — у женщин) и прикрывает нижнюю часть тела до щиколоток, наподобие длинной юбки.

Распространён в Бангладеш, Камбодже, Малайзии, Мьянме (лонжи), Индии, Индонезии, Полинезии.

У разных народов имеются свои способы повязывания саронга, но во всех случаях его использование служит одной цели — защите кожи от солнца и обеспечению телу вентиляции снизу в жарком тропическом климате.

Для удобства при работе или сохранения тепла в случае похолодания полы саронга могут быть завязаны узлом или подоткнуты за пояс.

Ношение саронга требует некоторых навыков и придаёт плавность движениям человека, который не хочет его потерять (так как бельё под эту одежду, по традиции, не надевают).

Европейской одеждой, аналогичной саронгу, можно считать шотландский килт и греческую фустанеллу, изготовляемые из шерстяной ткани, сравнительно короткие, носимые с поясом и лишь мужчинами.

В настоящее время саронг обретает популярность как предмет пляжного костюма.

См. также 
 Вешти
 Дхоти
 Парео
 Африканская канга

Литература

Ссылки 

 [bse.sci-lib.com/article099771.html Большая советская энциклопедия]

Юбки
Нешитая одежда